Johannes Fuchs est le nom des personnes suivantes :

 Johannes Fuchs (Landtagsabgeordneter) (1845–1905), homme politique allemand, MdL Oldenburg
 Johannes Fuchs (homme politique) (1874–1956), juriste et homme politique allemand (Zentrum)
 Johannes Fuchs (Landrat) (* 1950), homme politique allemand (FDP)
 Wolfgang Heinrich Johannes Fuchs (1915-1997), mathématicien allemand

Voir aussi 
 Johann Fuchs